

Stagione 
La stagione 2014-2015 dell'Olimpia Matera, sponsorizzata "Bawer", è la 12ª nella terza serie nazionale (undicesima consecutiva).
La squadra lucana concluderà la sua stagione ad 15º posto a quota 16 punti, frutto di 8 vittorie e 22 sconfitte.

Roster

Risultati

Serie A2 Silver

Regular season

Girone di andata

Girone di ritorno 

2014
Matera